Monte Corno ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Monte Corno (Ligurische Alpen), 306 m, Ligurien, Italien
 Monte Corno (Grajische Alpen), 1226, Grajische Alpen, Italien
 Monte Corno (Venetien), 1383 m, Venetien, Italien
 Monte Corno (Alpi del Var), 1505 m, Ligurien, Italien
 Monte Corno oder Trudner Horn (Fleimstaler Alpen), 1781 m, Südtirol und Trentino, Italien
 Monte Corno (Gardaseeberge), 1961 m, Trentino, Italien